Дингбат је украс, орнамент или означивач празног простора на страници познатији по формалном називу „штампарски украс“. Назив „дингбат“ је вероватно настао ономатопејом. У време када се штампало металном опремом, а стил налагао украшавање маргина, у штампаријама се при изради ових украса производио звук налик на „динг“ при судару металних површина, а затим јак ударац „-{bat}-“ ради сигурности.

Овај се термин одомаћио у рачунарској индустрији за описивање фонтова који имају симболе и цртеже на позицијама означеним за алфабетске и/или нумеричке карактере.
	
Јуникод и универзални скуп карактера дозвољавају да се дингбатима који се свакодневно користе додели код од 2700 do 27-{BF}-.

Типографија